Skotak ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Skotak (* 1943), US-amerikanischer Filmtechniker
 Robert Skotak, Spezialeffektkünstler und VFX Supervisor